Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit. A mérkőzésekre június 28. és július 11. között került sor. Ezt megelőzően június 21–25. között játszották a selejtezőket, amelyből 16 játékos jutott a 128 játékos nevét tartalmazó főtáblára.

2020-ban a koronavírus-járvány miatt a torna elmaradt, így a címvédő a 2019-es győztes szerb Novak Đoković. A torna eredményétől függően Novak Đoković és Danyiil Medvegyev lehet a világelső. Medvegyevnek ehhez meg kellett volna nyernie a tornát, vagy legalábbis a döntőbe kellett volna kerülnie abban az esetben, ha Đoković a döntő előtt kiesik. Medvegyev azonban a negyedik körön nem jutott túl, így Đoković megőrizte a világelsőségét.

A győzelmet ismét a szerb Novak Đoković szerezte meg, miután a döntőben 6–7(4), 6–4, 6–4, 6–3 arányban legyőzte az olasz Matteo Berrettinit. Đoković ezzel 20. Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, és e téren utolérte Roger Federert és Rafael Nadalt.

A magyar versenyzők közül Fucsovics Márton a világranglistás helyezése alapján a főtáblán indulhatott, és legyőzve Jannik Sinnert, Jiří Veselýt, a 9. helyen kiemelt Diego Schwartzmant, majd az 5. kiemelt orosz Andrej Rubljovot is, pályafutása során először bejutott egy Grand Slam-tornán a negyeddöntőbe. Ezzel Taróczy Balázs 1981-es Roland Garros-szereplése óta ő lett az első magyar férfi teniszező aki Grand Slam-tornán bejutott a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben az aktuális világelső Novak Đoković három szettben, 6–3, 6–4, 6–4 arányban búcsúztatta.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1